Miejscowości w USA:
 Statesville – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Iredell
Gminy w USA:
 Statesville (ang. Statesville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Iredell